Chvalkovice est un toponyme qui peut désigner :

Chvalkovice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Chvalkovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
et plusieurs quartiers de communes tchèques.

Homonymie de localités en  Tchéquie